Иосиф Юзович Барданашвили (; род. 23 ноября 1948, Батуми) — грузинский и израильский композитор.

Биография 
В 1973 году окончил Тбилисскую консерваторию по классу композиции А. В. Шаверзашвили.

В 1973—1976 годы прошёл ассистентуру-стажировку Тбилисской консерватории. В 1973—1995 годы преподавал в Батумском музыкальном училище им. З. Палиашвили. В 1986—1991 годы был директором Батумского музыкального училища. В 1991—1993 являлся художественным руководителем музыкального фонда Аджарской Автономной Республики, а в 1993—1994 годы заместителем министра культуры.

С 1995 года живёт и работает в Израиле.

С 1996 по 1999 является приглашённым композитором Раананской Симфонетти; 1998 по 1999 год преподавал в колледже Camera Obscura.

Преподает в Академии музыки Тель-Авивского университета и в Академии музыкии танца в Иерусалиме. C 2011 г. является приглашённым композитором Иерусалимской Камерати. Его перу принадлежат сочинения в разных жанрах: опера, балет, симфоническая и камерная музыка, музыка для хора, музыка для театра и кино.

Он удостоен многочисленных премий в своей родной стране и в Израиле, в том числе: премия Захариа Палиашвили (Грузия 1987), Заслуженный артист Грузии (1988), премию Менахема Авидома (1998, 2004, 2019)), Театральную Премию им. Маргалита (1999), дважды премию премьер-министра Израиля, (2000—2011). Премии Израильского театра (2002, 2003,2009, 2010, 2012, 2015 гг.), Премию за достижения в жизни от Авторских прав Израиля (2002) от муниципалитета Тель-Авив-Яффо премию им. Розенблюма, (2004) и им. Ландау (2005 г.), Премию Государственной лотерей, премию Министерство абсорбции им. Юрий Штерна (2008) премию Арика Айнштеина (2017 г.).

Сочинения

Оперы и балеты 
 1972 — A Woman’s Ballad. Chamber ballet in one act. Scenario by the composer. Exists in piano reduction. 48 ́
 1976 — Alternative. Rock opera in two acts. Ensemble VIA 75’, Georgian libretto by Robert Sturua, Ruben Bardanashvili and Nugzar Ergemlidze. 120 ́
 1982 — Wandering Stars. Opera in two acts. Libretto by the composer and Djemal Adjiashvili (Georgian). Soloists, mixed choir, symphony orchestra. 160 ́
 1982 — Tutor. Rock ballet in one act. Commissioned by Georgian Symphonic Jazz orchestra «Rero». Scenario based on the eponymous poem by Akaki Tsereteli «Tutor». Choreography by Boris Eifman. 18 ́
 1991 — Wandering Soul. Ballet in two acts. Commissioned by Zakaria Paliashvili Tbilisi State Academic Theatre of Opera and Ballet. Scenario by the composer and Gogi Aleksidze. Symphony orchestra. 80 ́
 1998 — Eva. Mono-opera. Commissioned by the festival Sacro-Art (Germany). Libretto by Alexander Parin (Russian). Mezzo-soprano, piano. 28 ́
 2005 — Journey to the End of the Millennium. Opera in 10 scenes. Commissioned by The Israeli Opera in commemoration of its 20th anniversary. Libretto by A. B. Yehoshua (Hebrew). 140 ́
 2012 — Eve — working title. Drama per musica. Commissioned by Israel Chamber Opera Project. Libretto by Djemal Adjiashvili, Alexander Parin and Josef Bardanashvili. Soprano solo, 2 actresses with low voices, 2 violins, guitar, percussions, piano and cembalo. 55 ́
 2011 —Acharpani Ballet in One Act. Music of Ianis Xenakis, Teimuraz Bakuradze, Josef Bardanashvili and Ethno Music of Georgian Abkhazia; Choreography by — Mariam Aleksidze
 2014 — Gurgji khatun (). Ballet in one act. Commissioned by the Foundation for the Development of Contemporary Choreography. Scenario by Dato Turiashvili, choreography by Miriam Aleksidze. 70 ́
 2019 — The Dybbuk — opera in two acts. Commissioned by The Israeli Opera in commemoration of its 35th anniversary. Libretto by Ido Ricklin (Hebrew). 130 ́

Для симфонического оркестра 
 1980 — Symphony No. 1 («Exodus») with participation of contratenor and tenor (vocalise). 35 ́
 1996 — Elegia (Psalm 22) for string orchestra. Commissioned by The Israel Sinfonietta Beer Sheva. 5 ́07 ́ ́
 1997 — Adagio. Commissioned by festival Red Sea Classic (Eilat). 6 ́
 1999 — The Way for full symphony band. Commissioned by The Israel Youth Wind Orchestra. 12 ́
 1999 — Metamorphoses. Commissioned by Israel Chamber Orchestra. 16 ́
 2001 — Symphony No. 2 («The Way To…»,. Commissioned by the Jerusalem Symphony Orchestra. 20 ́
 2005 — Journey to the End of the Millennium (symphonic poem,). 23 ́
 2006 — Symphony No. 3 («BaMeh Madlikin»). Commissioned by the Israel Philharmonic Orchestra. 25 ́
 2010 — Birds of Passage for string orchestra. Commissioned by the Ingolstadt Georgian Chamber Orchestra (Germany). 13 ́
 2017 — symphony No 4 «Wind of Change» . Commissioned by the Jerusalem Symphony Orchestra. 26 ́22

Для солистов с оркестром 
 1978 — Concerto for guitar, flute andstrings. 12 ́30 ́ ́
 1981 — Double Concerto for cello, piano and brass orchestra. 34 ́
 1983 — Serenade-Concerto for violin and string orchestra. Commissioned by Liana Isakadze. 26 ́22'
 1996 — Quasi una fantasia, Concerto for piano, cembalo/celesta and string orchestra. Commissioned by Alexander Korsantia. 24 ́
 1997 — Children of God for contratenor and symphony orchestra. Texts from the Talmud, Quran, New Testament, Book of Psalms (Hebrew, Latin, Arabic). Commissioned by Simfonet Raanana Orchestra. 19 ́
 1998 — Symphonic Poem for klezmer clarinet and symphony orchestra. Commissioned by Giora Feidman. 19 ́15 ́ ́
 1999 — Yearning for mezzo-soprano and symphony orchestra. Texts from the Pure Prayer, Blessings, Ecclesiastes (Hebrew). Commissioned by Simfonet Raanana Orchestra. 17 ́
 1999 — Ode for Sarah for female voice and symphony orchestra. Commissioned by Simfonet Raanana Orchestra. 13 ́52 ́ ́
 2000 — Concerto for flute and symphony orchestra No1. Commissioned by the Young Israel Philharmonic Orchestra and Yossi Arnheim. 20 ́
 2002 — Dialogue for violoncello and symphony orchestra. Commissioned by the Symphony Orchestra of Rishon LeZion. 21 ́
 2002 — Postludium, Concerto for viola and chamber orchestra. Commissioned by the Israel Chamber Orchestra. 22 ́41 ́ ́
 2008 — Couple for clarinet, violoncello and strings. Commissioned by the Jerusalem Academy of Music and Dance. 17 ́
 2009 — Grimaces of Life" for two flutes and strings. Commissioned by The Israel Camerata Jerusalem. 17 ́
 2009 — Concerto for mandolin, saxophone, two percussions, piano and strings. Commissioned by The Israel Sinfonietta Beer Sheva. 16 ́
 2012 — The Passed Train for mandolin, clarinet and strings. Commissioned by the Adele and John Gray Endowment Fund. 19 ́38 ́ ́
 2012 — Gilgulim, Concerto No. 2 for fluteandstrings. Commissioned by the Ingolstadt Georgian Chamber Orchestra (Germany). 16 ́
 2013 — Songs of Wine and Love for soprano, contratenor and orchestra (). Commissioned by The Israel Camerata Jerusalem. 27 ́

Для сольных инструментов с ансамблями 
 2000 — Farewell Song for solo violin and 12 violins. Com-missioned by the International Master Classes Keshet Ayalon. 12 ́37 ́ ́
 2003 — Concertino for flute, bassoon and chamb erensemble. Commissioned by the Musica Nova Ensemble. 11 ́19 ́ ́
 2010 — Art’iton, Concerto for bassoon and chamber ensemble. Commissioned by the Israel Contemporary Players. 17 ́
 2013 — The Way to Zion… for violin solo, string quartet and male choir. Commissioned by the Sion Festival, Switzerland. 16 ́

Для камерных ансамблей 
 1973 — Piano Quintet. 22 ́
 1975 — Poem-Dialogue for 4 horns, guitar, violoncello and 2 pianos. 28 ́
 1976 — Piano Trio No. 1 (In memory of Bizet). 20 ́
 1985 — String Quartet No. 1. Commissioned by the Georgian String Quartet. 24 ́
 1988 — Piano Trio No. 2 (Romantic). 22 ́
 1992 — String Quartet No. 2. 23 ́
 1995 — Postlude for flute and clarinet. 9 ́
 1995 — Evening Prayers for chamber ensemble. Commissioned by Israel Kibbutz Orchestra. 15 ́
 1996 — Scene for flute(+ piccolo, alto flute), oud/harpsichord and percussion. 6 ́
 1997 — Farewell Song for alto flute, harp, stringquartet, doublebassand drumkit. Commissioned by festival Kfar Blum. 16 ́
 1998 — Steps for chamber ensemble. Commissioned by the Israel Contemporary Players. 11 ́54 ́ ́
 1998 — Metamorphoses for viola and piano. 11 ́13 ́ ́
 1998 — Metamorphoses No. 2 for violin and harp. 8 ́
 1999 — Musical Moment for percussion/doli and string quartet. 4 ́05 ́ ́
 2001 — Musical Moment (version for doli, string quartet and 2 marimbas). 4 ́05 ́ ́
 2000 — Perpetuum mobile for 4 pianos (16 hands). Commissioned by the Tel Chai International Piano Master Classes. 6 ́55 ́ ́
 2001 — Images for flute, and 2 percussions. CommissionedbyYossi Arnheim. 9 ́09 ́ ́
 2001 — The Yellow Blues for chamber ensemble. Commissioned by the Israel Contemporary Players. 6 ́54 ́ ́
 2001 — Walking on a Rope for 4 violoncellos. Commissioned by festival Tzlilim Be-Midbar. 15 ́
 2001 — Just Come and Go! for soprano (vocalise), flute,3 electricguitars, 2 violins, electric harmonium and percussion. Com-missioned by Keren Sharett. 9 ́05 ́ ́
 2003 — Metamorphoses (version for cello and piano). 11 ́13 ́ ́
 2004 — Nekudot for string sextet. Commissioned by The Concertante (USA). 18 ́
 2004 — Hymn, Duo for violin and cello (). 8 ́24 ́ ́
 2006 — Five Novelettes for flute, clarinet, harp and stringquartet. Commissioned by Yossi Arnheim. 14 ́
 2008 — The Shadows for soprano (vocalise) and chamber ensemble. Commissioned by the Adele and John Gray Endowment Fund. 19 ́
 2008 — Moonlight Illusions for chamber ensemble. Commissioned by the Israel Contemporary Players 14 ́
 2011 — Kidush (Benedictus) for viola d’amore, clarinet and cello. Commissioned by Daniel Fradkin. 8 ́
 2013 — Verdiba for flute, clarinet, violin, cello and percussion. Commissioned by Israel Contemporary Players. 17 ́48 ́ ́
 2013 — Five Short Letters for guitar classic, flute, clarinetandstringquartet. Commissioned by the KlangZeit Festival Münster (Germany). 21 ́44 ́ ́
 2015 — Tempera-me for trumpet, sax, percussion, piano and strings. Commissioned by the Tempera Ensemble. 14 ́
 2015 — Tempera-me 2 (version for trumpet, sax, percussion and piano). Commissioned by the Tempera Ensemble. 14 ́20 ́ ́

Для фортепиано соло 
 1974 — Sonata No. 1. 18 ́
 1977 — Four Pieces. 13 ́
 1984 — Sonata No. 2. 16 ́
 1993 — Postlude. 9 ́
 2004 — Fantasia. Commissioned by the Arthur Rubinstein International Music Society as a set piece for the 11th Arthur Rubinstein International Piano Master Competition (2004). 7 ́

Для гитары соло 
 2006 — Sola for guitar classic. Commissioned by Liat Cohen. 8 ́
 2015 — In the Mirror for guitar classic. Commissioned by Reinbert Evers (Germany). 8 ́

Для хора с оркестром 
 1986 — Evening Prayers for mixed choir and symphony orchestra. Texts from the Pure Prayer and Laozi (in Georgian). 18 ́
 2014 — Haleluyah-Magnificat for soprano, countertenor, tenor, baritone, mixed choir and chamber orchestra. Texts from The New Testament, Book of Psalms and Yiddish songs (Hebrew, Latin, Yiddish). Commissioned by the Israel Camerata Jerusalem. 27 ́
 2015 — Ashkava, Jewish funeral music (2015) for Cantor, children choir and Strings commissioned by the Potsdam Chamber orchestra Ca 11.58
 2016— The Passion /according to Rabi Shimon Bar Yochai for Speaker, soprano, m. soprano, tenor, bass Mixed choir and chamber orchestra Ca 50’

Для хора и инструментальных ансамблей 
 1996 — Sha’alu Shalom for mixed choir and chamber ensemble. Texts from Psalms 32, 122, the Sabbath Prayer (Hebrew). Com-missioned by the ensemble Musica Nova. 17 ́
 1999 — Time for Love for male choir, 3 horns (ad libitum) and strings. Texts from Nahapet Kuchag, Samuel HaNagid, Song of Songs, Psalms 128, 148 (Armenian, Georgian, Hebrew). Commissioned by Simfonet Raanana Orchestra. 15 ́
 2009 — Torna Dolce, Cantata for soprano, contratenor, baritone, female choir, saxophone and two pianos. Commissioned by Petah-Tikva Municipality. 19 ́

Для хора a cappella 
 1977 — Four Miniatures for mixed choir. Texts by Ibn Gvirol, Ibn Ezra, Samuel HaNagid (transl. into Georgian by Djemal Adjia-shvili). Commissioned by Georgian State Cappella. 11 ́39 ́ ́
 1986 — Three Pieces for mixed choir. Texts by Nikita Zabolotsky and Laozi. 9 ́30 ́ ́
 1987 — Two Musical Moments for female choir, vocalise. 9 ́
 1996 — Psalm 121 for male choir. Commissioned by Sacro-Art music festival (Loccum, Hannover, Germany). 5 ́
 2004 — Psalm 123 for mixed choir. 7 ́
 2007 — Chorale for vocal sextet. 4 ́24 ́ ́
 2010 — Prayers for female choir. 9 ́

Для голоса с фортепиано 
 1971—1972 — A Doll’s Ballade, vocal cycle for voice and piano (). Texts by Vincas Mykolaitis-Putinas and Michelangelo Buonarroti. 8 ́.
 1996 — Psalm 22 for voice and piano. 4 ́
 Haleluyah for Sopran and Piano 3'

Для голоса с камерным оркестром 
 1976 — Triptych (Three Scenes) for soprano and ensemble: Scene No. 1 for voice and 2 violins (text by Yehuda Alharizi);
 1976 — Scene No. 2 for voice and harp (text from The New Testament);
 1986 — Scene No. 3 for voice, guitar and percussion (text by Immanuel the Roman). 12 ́
 2003 — Boat of Love for soprano and strings. Text by Jacob Bar-zilai. 16 ́48 ́ ́
 2009 — Swinging in a hammock for female voice and strings . Text by Jacob Barzilai. Commissioned by Ashdod Symphony Orchestra. 12 ́34 ́ ́

Музыка к фильмам (избранное) 
 1977 — Жили-были (Грузия, Георгий Матарадзе)
 1977 — Песни для внуков (ТВ, Грузия, Л. Сихарулидзе)
 1980 — Самое святое (Грузия, У. Чхеидзе)
 1980 — Случай в тылу (Грузия, Георгий Матарадзе)
 1980 — Девушка со швейной машинкой (Грузия, Георгий Шенгелая, Михаил Чиаурели) 1
 1984 — Порфирион (короткометражный, Грузия, Темур Джорджадзе)
 1984 — Белая роза бессмертия (Грузия, Нана Мчедлидзе)
 1984 — Моя тетя Дуду (короткометражный, Грузия, Этери Папунашвили)
 1984 — Путешествие молодого композитора (Грузия, Георгий Шенгелая)
 1986 — Шесть снежных дней (Грузия, Юрий Квачадзе) 1988 — Метичара — зверь морской (Грузия, Нинель Ненова-Цулая, Гено Цулая)
 1989 — Майский снег (Грузия, Зураб Инашвили)
 1991 — Побег на край света (Россия, Александр Майоров)
 1992 — Тридцатого уничтожить! (Россия, Сирия, Виктор Доценко)
 1994 — Только раз (Грузия, Манана Асанишвили)
 1994 — Евреи в Батуми (документальный фильм, Иосиф Барданашвили)
 1996 — Мизерере (Грузия, Заза Халваши)
 1998 — [День за днем] (יום יום , Израиль, Амос Гитаи) 1998 — [Городская связь] (קשר עיר , Израиль, Йонатан Сегаль)
 2000 — Пейзаж с Меиром Пичхадзе (,נוף עם מאיר פיצ'חדזה документальный фильм, Израиль, Лина Чаплина)
 2000 — [Ложь во благо] (שקרים לבנים , Израиль, Ицхак Рубин)
 2001- [Поздний брак] (חתונה מאוחרת , Израиль, Франция, Довер Косашвили)
 2002 — [Гул] (זימזום , Израиль, Игаль Бурштейн)
 2003 — [Подарок с небес] (מתנה משמים , Израиль, Довер Косашвили)
 2008 — [Все начинается в море] (הכל מתחיל בים , Израиль, Эйтан Грин)
 2009 — [Другой берег] (Gaghma napiri, Грузия, Казахстан, Георгий Овашвили)
 2010-- [Во цвете лет] (בדמי ימיה , Израиль, Лина и Слава Чаплины)
 2010- [Инфильтрация] (התגנבות יחידים , Израиль, Франция, Довер Косашвили)
 2012 — [Пятое небо] (ברקיע החמישי , Израиль, Дина-Цви Риклис)
 2012- [Незамужняя плюс] (רווקה פלוס , Израиль, Довер Косашвили)
 2013 — [Урок] (השעור , документальный, Израиль, Анат Цориа)
 2014 — Кукурузный остров (Грузия, Франция, Казахстан, Георгий Овашвили)
 2015 — Иерусалимский боксерский клуб (документальный фильм, Израиль, Элен Яновский)
 Анимационные фильмы 1978 — Волшебные слезы (Magic Tears, Шадиман Чавчавадзе)
 1983 — Чудовище (Monsters, Шадиман Чавчавадзе)
 1984 — Узник (А Prisoner, Бондо Шошитаишвили)
 1984 — Балтонозавр (Л. Чкония)
 1986 — Искуситель (The Tempter, Бондо Шошитаишвили)
 1987 — Факир (Бондо Шошитаишвили)
 1988 — Анфас и профиль (Full Face and Profile, Бондо Шошитаишвили)

Примечания

Ссылки 
josefbardanashvili.com Официальный веб-сайт
 Иосиф Барданашвили на сайте www.composers21.com

Выпускники Тбилисской консерватории
Преподаватели Тель-Авивского университета